23-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл в 1965 году в городе Санкт-Мориц (Швейцария).

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Медальный зачёт

Ссылки 
Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)

Спорт в Швейцарии в 1965 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии